Hirama ist der Familienname folgender Personen:

 Naomichi Hirama (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Tomokazu Hirama (* 1977), japanischer Fußballspieler